Salmiak har flere betydninger:

 Ammoniumklorid – det kemiske stof.
 Saltlakrids – tilsætningsstoffet af ovenstående.